Chapa (Amarante)
Chapa (rapper), Nederlands rapper
Damian Chapa, Amerikaans acteur 
Miguel Ángel Granados Chapa, Mexicaans journalist